Die Greifschwanz-Lanzenotter (Bothriechis schlegelii), auch Greifschwanz-Palmlanzenotter oder Schlegels Lanzenotter, ist eine Giftschlange aus der Familie der Vipern (Viperidae).

Merkmale 

Greifschwanz-Lanzenottern werden 60, manchmal auch knapp über 80 Zentimeter lang. Weibchen werden größer als die Männchen. Sie sind von sehr variabler Färbung und können grün, olivgrün, blau, braun, gelb oder gelbbraun sein. Die Unterseite ist gelb oder grün. Bei den grünen und gelbbraunen Exemplaren gibt es oft noch Zickzackbänder oder ein netzartiges Muster von rötlichen oder braunen Flecken über der Grundfarbe. Der Kopf der Lanzenottern ist deutlich vom übrigen Körper abgesetzt und hat eine dreieckige Form. Das Auge hat eine senkrechte Pupille. Über dem Auge befinden sich zwei bis drei hornartig aufragende Schuppen. Die Tiere sind solenoglyph bezahnt; im Oberkiefer sitzen zwei lange Giftzähne, die bei geschlossenem Maul nach hinten geklappt sind.

Verbreitung 
Die Greifschwanz-Lanzenotter bewohnt Mittelamerika, vom mittleren Mexiko bis Panama und den äußersten Nordwesten Südamerikas in Teilen Kolumbien, des westlichen Ecuador und in einem kleinen Gebiet in Venezuela. Sie lebt auf Bäumen im Flachland und in den Bergen, in feuchten Regenwäldern und Plantagen.

Ernährung 
Sie ernähren sich von Mäusen, kleinen Vögeln, Echsen und Fröschen.

Fortpflanzung 
Die Greifschwanz-Lanzenotter pflanzt sich das ganze Jahr über fort. Sie ist wie alle Arten der Gattung lebendgebärend (Ovoviviparie) und bringt nach einer Trächtigkeit von 4 bis 5 Monaten 6 bis 22 Jungschlangen zur Welt, die bei der Geburt 10 bis 20 Zentimeter lang sind.

Systematik 
Die Greifschwanz-Lanzenotter ist eine von sieben Arten der Palmlanzenottern (Bothriechis) und damit der amerikanischen Grubenottern. Bis vor wenigen Jahren wurde die gesamte Gattung den Amerikanischen Lanzenottern (Bothrops) zugeordnet. Nach der Revision der ehemaligen Großgattung durch Burger 1971 und Steven D. Werman 1992 erfolgte die Zuordnung als eigene Gattung.

Innerhalb der Palmlanzenottern stellt die Greifschwanz-Lanzenotter eine sehr basale Art dar, die als Schwesterart aller anderen Palmlanzenottern angesehen wird:

Giftigkeit 
Die Greifschwanz-Lanzenotter ist stark giftig, warnt vor dem Giftbiss nicht und stößt auf Entfernungen bis zu einer halben Körperlänge zu. Das Gift hat Gewebe zerstörende und neurotoxische Bestandteile. Es kommt häufig zu Unfällen mit Arbeitern in Bananen- und anderen Plantagen, die aber meist nicht tödlich verlaufen. Das Gift wird aber gerade in der Terrarienhaltung häufig unterschätzt und kann zu Amputationen und schweren Verstümmelungen führen.

Literatur 
 Brian I Crother, Jonathan A. Campbell und David M. Mills: Phylogeny and Historical Biogeography of the Palm-Pitvipers Genus Bothriechis: Biochemicals and Morphological Evidence. In: Jonathan A. Campbell, Edmund D. Brodie Jr.: The Biology of the Pitvipers. Selva, Tyler (Texas) 1992; Seiten 1–20. ISBN 0-9630537-0-1
 Ludwig Trutnau: Giftschlangen, Schlangen im Terrarium Band 2, 1998, Ulmer Verlag, ISBN 3-8001-7371-9

Weblinks

Einzelnachweise 

Grubenottern